Рейс 435 может иметь следующие значения:
 Рейс 435 Invicta International Airways
 Рейс 101/435 Аэрофлота